Ово је списак држава по војном буџету кроз историју, почевши од 1988. године.

Методологија 
Подаци у табелама испод су из базе података Међународног стокхолмског института за мировна истраживања (SIPRI). Представљени су у милионима америчких долара у текућем курсу за дату годину.  Ако нема података за одређену годину поље је остављено празно. База садржи податке за више од 150 земаља, али је потребна дозвола од Међународног стокхолмског института за мировна истраживања (SIPRI) SIPRI's Terms and Condition за употребу више од 10% података.

1988–1989.

1990–1999.

2000–2009.

2010–2019.

Види још 
 Списак држава без војске
 Списак држава по бројности активне војске
 Списак држава по војном буџету
 БДП
 Војска
 Војни буџет

Референце 

Спискови држава
Војска